Robert Kane (chimiste) (1809-1890), est un chimiste irlandais.
 Bob Kane  (1915–1998), un dessinateur américain de comics, avant tout connu pour avoir créé le super-héros Batman.
  (né en 1938), est un philosophe américain.
  (1886–1957), est un producteur américain de films.